Lagoúsai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisídes Lagoúses, öar, Attika, Nomós Attikís, 
 Nisís Lagoúsa, ö, Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar